O Mean Opinion Score
O método mais usado para a
avaliação da qualidade da voz é um
método subjetivo conhecido como MOS
(Mean Opinion Score).

A telefonia é uma das aplicações mais
populares que existe. Para aumentar a
eficiência do compartilhamento de diversas
comunicações telefônicas em uma mesma
banda passante, diversos codificadores
(codecs) de voz foram desenvolvidos.
Os codecs podem ser classificados em duas grandes
categorias:
• De forma de onda – Ex:. ITU-T G.711
• Compactação mínima
• Sem modelagem, sem armazenamento
• Sinal codificado mais próximo do analógico original
• Delay típico do algoritmo de 0.125ms
• Paramétricos – Ex:. ITU-T G.729
• Compactação alta
• Modelam o sistema que gera o sinal de voz e enviam
apenas os parâmetros deste modelo.
• Mais complexos, requerem armazenamento
• Delay típico do algoritmo de 0.250ms

Essa análise de qualidade subjetiva de voz (MOS) é
possível no nosso sistema graças à funcionalidade de
mesmo nome presente no software dos switches que
coleta, armazena e mostra estas informações sob demanda.
Tal análise, apesar do conceito MOS ser uma
condição subjetiva, ocorre através de metodologia objetiva,
coletando dados do RTCP (Real time control protocol) que
nos mostra latência média, jitter médio e perda de pacotes
média nos dois pontos envolvidos (MODEM ou E-MTA<->MODEM-intranet
ou e-MTA ou MODEM<->TrunkGW-rede pública) em cada chamada de
voz.

Definido nas Recomendações ITU-T
P.800 [ITU-T 1996b] e ITU-T P.830 [ITU-T
1996d] o método se baseia na análise
subjetiva de um conjunto de avaliadores
que atribuem uma pontuação entre 1
(pobre) e 5 (excelente) à qualidade da fala
ouvida.
A média desses valores representa um
índice de referência para a avaliação da
qualidade da fala.

Para realizar testes de qualidade
subjetivos, como o MOS, é necessário um
ambiente especial, livre de ruídos.
Um algoritmo de compressão de voz é
normalmente avaliado em quatro quesitos:
• Eficiência
• Complexidade
• Atraso (latência, delay)
• Jitter

Curiosidade
Algumas frases em inglês usadas para
determinar o MOS sugeridas na P.800:
• You will have to be very quiet.
• There was nothing to be seen.
• They worshipped wooden idols.
• I want a minute with the inspector.
• Did he need any money?

MOS Qualidade Percepção
5 Excelente Um sinal de voz perfeito, gravado em um local
silencioso.
4 Bom Qualidade de voz de uma chamada de longa
distância (Rede TDM).
3 Razoável Requer algum esforço na escuta.
2 Pobre Fala de baixa qualidade e de difícil
entendimento.
1 Ruim Fala nada clara, cortada, metalizada e/ou
quebrada.